Diese Liste enthält alle Länderspiele der serbischen Fußballnationalmannschaft. Das erste Spiel wurde am 16. August 2006 gegen Tschechien ausgetragen. Die serbische Nationalmannschaft ging nach der Unabhängigkeit Montenegros aus der serbisch-montenegrinischen Fußballnationalmannschaft hervor.

Liste

Bilanz

Anlässe 

Eingerechnet werden nur offizielle von der FIFA anerkannte Länderspiele.

Quelle:

Einzelnachweise 

Serbien
!Landerspiele